Obsjtina Simitli kan syfta på:

Bulgarien 

 Simitli, Blagoevgrad, 
 Simitli, Razgrad,